Saint Patrick's Cathedral (Armagh)
Saint Patrick's Cathedral (Dublin)
Saint Patrick's Cathedral (Melbourne)
Saint Patrick's Cathedral (New York)